Stelele variabile de tip Mira sunt o clasă de stele variabile, caracterizate de culori foarte roșii, de perioade de pulsație mai mari de 100 de zile, și de amplitudini ale luminozității superioare unei magnitudini. Sunt stele gigante care se află în ultimele lor etape de evoluție stelară   (ramura asimptotică a gigantelor roșii) care vor sfârși prin a-și expulza învelișul extern într-o nebuloasă planetară și prin a deveni pitice albe în câteva milioane de ani. Această clasă de stele este numită în referință la steaua Mira (o Ceti).

Se crede în general că variabilele Mira au o masă inferioară a două mase solare, dar ele pot fi de sute de ori mai luminoase decât Soarele, din cauza învelișului lor foarte lărgit. Aceste stele par să pulseze contractându-se și lărgindu-se într-un mod ciclic, ceea ce conduce la o schimbare simultană a razei și temperaturii, de unde variația luminozității lor. Perioada de pulsație este funcție de masa și de raza stelei.

Deși cea mai mare parte a variabilelor Mira sunt foarte similare în privința comportamentului structurii lor, este vorba despre o clasă eterogenă de stele variabile, din cauza diferențelor de vârstă, de masă, de perioadă de pulsație, și de compoziție chimică.

Listă
Lista următoare conține stelele variabile de tip Mira care îi interesează pe astronomii amatori și profesioniști. Dacă nu este specificat altfel, magnitudinele sunt cele aparente.

Note

Bibliografie

Legături externe
Mira Variables with Period Changes AAVSO
 Variabile Mira  The Encyclopedia of Science

Gigante roșii